Петен может относиться к:
 Петен, Анри Филипп (1856—1951) — французский военный и политический деятель
 Петен — крупнейший из департаментов Гватемалы
 Петенский бассейн — регион в Месоамерике
 Петен-Ица — озеро в Гватемале, расположено в Петенском бассейне